Бодаква:

 Бодаква — село в Лохвицком районе Полтавской области (Украина)
 Бодаква — река в Полтавской области (Украина)
 Бодаква — ж/д разъезд на линии Ромодан — Бахмач в Полтавской области (Украина)